Scorpions de Mulhouse ist der Name folgender Eishockeyvereine:

 Hockey Club de Mulhouse, französisches Eishockeyteam aus Mülhausen, aktiv von 1997 bis 2005
 Scorpions de Mulhouse 1997, französisches Eishockeyteam aus Mülhausen, aktiv ab 2005